George Tryon ist der Name folgender Personen:

* George Tryon (Admiral) (1832–1893), britischer Vizeadmiral
 George Tryon, 1. Baron Tryon (1871–1940), britischer Minister
 George Washington Tryon (1838–1888), US-amerikanischer Malakologe